Тренк () — немецкая фамилия:
 Марин Тренк (род. 1953) — немецкий этнолог.
 Фридрих фон дер Тренк (1726—1794) — прусский авантюрист;
 Франц фон дер Тренк (1711—1749) — австрийский военный деятель, двоюродный брат Фридриха фон дер Тренка.